Gentileschi [džentileski] je příjmení italských raně barokních malířů původem z Říma:

 Orazio Gentileschi (1563–1639) otec a učitel Artemisie
 Artemisia Gentileschiová (1593–1653) Oraziova dcera a průkopnice ženského malířství

Může však znamenat i planetku
 (14831) Gentileschi